Агва де Тијера има више значења:
  Агва де Тијера (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Тијера, Сексион ла Монтања (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику